Il nome Dave Walker si può riferire a più di una persona:

 Dave Walker, pilota australiano.
 Dave Walker, cantante britannico.